Ким Клейстерс — победительница турнира.

Общая информация 
Ким Клейстерс стала первой теннисисткой в «Открытой эре» получившей право сыграть в основе одиночного турнира американского турнира Большого шлема по специальному приглашению от организаторов (Wild Card) и выигравшей его.

Посев 

  Динара Сафина (Третий раунд)
  Серена Уильямс (Полуфинал)
  Винус Уильямс (Четвёртый раунд)
  Елена Дементьева (Второй раунд)
  Елена Янкович (Второй раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)
  Вера Звонарёва (Четвёртый раунд)
  Виктория Азаренко (Третий раунд)
  Каролина Возняцки (Финал)
  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
  Ана Иванович (Первый раунд)
  Агнешка Радваньская (Второй раунд)
  Надежда Петрова (Четвёртый раунд)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Виржини Раззано (Первый раунд)

<ol start="17">
 Амели Моресмо (Второй раунд)
 Ли На (Четвертьфинал)
 Патти Шнидер (Второй раунд)
 Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)
 Чжэн Цзе (Третий раунд)
 Даниэла Гантухова (Четвёртый раунд)
 Сабина Лисицки (Второй раунд)
 Сорана Кырстя (Третий раунд)
 Кайя Канепи (Первый раунд)
 Франческа Скьявоне (Четвертьфинал)
 Алиса Клейбанова (Первый раунд)
 Сибиль Баммер (Первый раунд)
 Мария Шарапова (Третий раунд)
 Алёна Бондаренко (Второй раунд)
 Елена Веснина (Третий раунд)
 Агнеш Савай (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые